Wat moet ik doen (Patricia), Nederlandstalige cover van Monsieur Dupont (1967), een single van Patricia Paay
 Wat moet ik doen (Saskia & Serge) (1998), een single van Saskia & Serge